Garrote (torniquete)
Torniquete (sinalética)
Catraca - dispositivo para permitir a passagem apenas de uma pessoa de cada vez
La morsa — peça teatral de Luigi Pirandello, intitulada O Torniquete no Brasil

Ver também 
Tourniquet — banda de thrash metal dos Estados Unidos